Хани:

 Этноним
 Хани — народ в Восточной и Юго-Восточной Азии.
 Хани — один из языков народа хани, относится к тибето-бирманским языкам.
 Хани — письменность, используемая для записи языков, считающихся диалектами языка хани.

 Топоним
 Хани — посёлок городского типа в Якутии.
 Хани — железнодорожная станция Тындинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Хани — район и районный центр в Турции.
 Хани — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Хани — река в Забайкалье.
 Хани (Гани) — гавар провинции Пайтакаран Великой Армении.
 Хани, Хяни — аул в Джейрахском районе Ингушетии.
 Хани — небольшой остров на юге Исландии, в архипелаге Вестманнаэйяр.

 Персоналии
 Хани, Ахмед (1650—1708) — курдский поэт, философ и мыслитель.
 Хани, Крис (1942—1993) — южноафриканский революционер, генеральный секретарь Коммунистической партии ЮАР.
 Хани, Сусуму (род. 1928) — японский кинорежиссёр и сценарист.

 Другое
 хани — 31-я буква грузинского алфавита.
 Хани () — персонаж серии видеоигр Fighting Vipers от компании Sega, а также комиксов Sonic the Hedgehog.

См. также 
 Honey
 Хания